Farnham är en stad (kommun av typen ville) i provinsen Québec i Kanada.   Den ligger vid Rivière Yamaska i regionen Montérégie, i den södra delen av provinsen några mil sydost om staden Montréal. Antalet invånare var  vid folkräkningen 2016, varav  i orten Farnham.

Kommunvapnet är i grönt fält en av vågskuror bildad stolpe av silver belagd med en röd ros, och åtföljd till höger av en gyllene vetekärve och till vänster av två stolpvis placerade gyllene kugghjul.

I Farnham finns en klimatstation. Där är årsmedeltemperaturen i trakten är 6,4°C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 20,5°C, och den kallaste är januari, med -10°C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt 119,8 mm nederbörd, och den torraste är februari, med 64,3 mm nederbörd.

Källor

Externa länkar
Ville de Farnham, stadens webbplats.

Kommuner i Québec